SNC steht für:
 Air Cargo Carriers, eine US-Frachtfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Marsmeteoriten, benannt nach den Untergruppen Shergottiten, Naklithen und Chassigniten
 Schweizer Kohortenstudie (Swiss National Cohort)
 Secure Network Communications, eine von SAP entwickelte Softwareschicht, die Datenkommunikationswege durchgängig schützt
 Sierra Nevada College
 Sierra Nevada Corporation, US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen
 SNC Lavalin, ein kanadisches Unternehmen
 Somali National Congress, eine somalische Partei
 Syrian National Coalition, siehe Nationalkoalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte
 Syrian National Council, siehe Syrischer Nationalrat

SNc steht für:
 Pars compacta der Substantia nigra, Teil des Gehirns

Abkürzung